Sängerkrieg bezeichnet:

 Sængerkrieg, ein Album der deutschen Band In Extremo
 Sängerkrieg auf der Wartburg, ein historisches Ereignis des 13. Jahrhunderts
 Der Sängerkrieg der Heidehasen, ein Hörspiel von James Krüss